Charango, instrument de musique.
 Charango, quatrième album de Morcheeba.
 Charango, huitième album de Yannick Noah.